Награды города Хабаровска — награды используемые (наряду с региональными наградами Хабаровского края) для награждения жителей краевого центра — города Хабаровска.

Награды города Хабаровска включают:
 Почётные звания;
 Почётные знаки;
 Дипломы;
 Почётные грамоты и благодарности.

Городские награды являются формой поощрения граждан и организаций за заслуги в экономике, совершенствование системы городского самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, науке, культуре, спорте, искусстве, государственной службе и иные заслуги перед городом Хабаровском.

Перечень наград

Почётные звания

Премии

Почётные знаки

Дипломы, грамоты и благодарности

Упразднённые награды 
Медаль «За вклад в развитие города» и почётный знак «За заслуги» ранее входившие в систему городских наград, были упразднены постановлением Администрации города Хабаровска от 20 мая 2013 года № 1715.

См. также 
 Награды Хабаровского края

Примечания 

Хабаровск
Хабаровск